Конновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Конновка — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Конновка — деревня в Первомайском районе Нижегородской области.
 Конновка — село в Барышском районе Ульяновской области.